Neocinnamomum är ett släkte av lagerväxter. Neocinnamomum ingår i familjen lagerväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerväxter
Neocinnamomum